Krauthausen ist der Name folgender Orte:
 Krauthausen, Gemeinde im Wartburgkreis, Thüringen
 Krauthausen (Aachen), Ortsteil des Aachener Stadtbezirks Kornelimünster, Nordrhein-Westfalen
 Krauthausen (Düren), Stadtteil von Düren, Nordrhein-Westfalen
 Krauthausen (Niederzier), Ortsteil von Niederzier, Nordrhein-Westfalen
 Krauthausen (Sontra), Stadtteil von Sontra im Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Krauthausen ist der Familienname folgender Personen:
 Bernardinus Krauthausen (1791–1870), deutscher Apotheker und Politiker
 Franz Krauthausen (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Günter Krauthausen (* 1954), deutscher Mathematiker, Autor und Hochschullehrer

 Max Krauthausen (* 2002), deutscher Kinderdarsteller
 Raúl Aguayo-Krauthausen (* 1980), deutscher Unternehmensgründer
 Udo Krauthausen (1894–1969), deutscher Jurist und Ministerialbeamter